Beckenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin F. Beckenbach (1906–1982), US-amerikanischer Mathematiker
 Frank Beckenbach (* 1950), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Johann Beckenbach (1897–1992), deutscher Unternehmer und Politiker
 Niels Beckenbach (1941–2017), deutscher Soziologe